Poljani est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Poljani, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Poljani, un village situé dans la municipalité de Kreševo, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Poljani, un village situé dans la municipalité de Grubišno Polje, comitat de Bjelovar-Bilogora.